Асена́т — женское имя, например:
 Асенат (; [’āsĕnat]; ) — библейский персонаж, дочь Потифара и жена Иосифа Прекрасного.
 Асенат Уэйт () — персонаж рассказа «Тварь на пороге».
 «Асенат» () — греческий апокриф; мидрашитский рассказ об обращении в еврейство Асенат, дочери Потифара и о её великодушии по отношению к врагам.

Примечания